Флаг Коломенского городского округа Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 мая 2018 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 11940.

Описание 
«Флаг округа представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с изображением фигур герба: зелёного холма, на котором стоит белая колонна с жёлтой капителью, увенчанная жёлтой же древней царской короной и сопровождённая по сторонам двумя жёлтыми шестилучевыми звёздами, каждая двумя зубцами вверх».

История 

7 августа 2002 года был утверждён флаг муниципального образования «Город Коломна».

Описание флага гласило: «Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, красного цвета с двусторонним изображением в верхнем ближнем к древку углу основных элементов герба города Коломны — колонны, увенчанной золотой короной, с двумя золотыми шестилучевыми звёздами по бокам в лазоревом поле».

Голубой цвет (лазурь) символизировал честь, славу, преданность, истину, красоту, добродетель и чистое небо. Жёлтый цвет (золото) — прочность, величие, богатство, интеллект, великодушие. Белый цвет (серебро) — простоту, совершенство, мудрость, благородство, мир, взаимосотрудничество. Красный цвет — храбрость, мужество и неустрашимость.

В ходе муниципальной реформы 2006 года, муниципальное образование «Город Коломна» было преобразовано в городской округ Коломна.

Законом Московской области от 6 апреля 2017 года № 36/2017-ОЗ городской округ Коломна и все муниципальные образования Коломенского муниципального района были преобразованы в Коломенский городской округ.

Решением Совета депутатов Коломенского городского округа от 31 мая 2018 года № 317, при утверждении флага Коломенского городского округа, были признаны утратившими силу решения о флаге муниципального образования «Город Коломна» и флаге Коломенского муниципального района.

См. также 
 Флаг Коломенского района
 Герб Коломны

Примечания 

Символы Коломны
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением шестиконечных звёзд